Foldy – rodzaj smartfonów wyróżniających się składanym horyzontalnie lub wertykalnie elastycznym wyświetlaczem. Historycznie pierwszym tego typu urządzeniem był Galaxy Fold wyprodukowany przez firmę Samsung.

Jego światowa premiera odbyła się 20 marca 2019, a pierwsze egzemplarze trafiły na rynek w październiku 2019 roku.

Przypisy 

Smartfony